Manuel Machado (poeta) (1874–1947) – poeta hiszpański
 Manuel Machado (trener piłkarski) (ur. 1955) – portugalski trener piłkarski
 Manuel Machado (piłkarz) (ur. 1985) – angolski piłkarz